Guelta – termine arabo usato in Nordafrica per indicare qualunque bacino d'acqua naturale, dalla pozza d'acqua a un vero e proprio lago

Algeria 
 Guelta Zerka – comune nella provincia di Sétif

Ciad 
 Guelta d'Archei – bacino a Fada

Marocco 
 Guelta Zemmur – centro abitato del Sahara Occidentale